Множина́ в українській мові може означати, як математичний, так і лінгвістичний термін:

 Множина — одне з фундаментальних понять сучасної математики, яке може бути визначене як сукупність об'єктів довільної природи (елементів множини), що розглядається як одне ціле.
 Множина — в мовознавстві форма числа, яка зазвичай протиставляється однині, іноді також двоїні і троїні.